

História 
 Leonor da Bélgica — princesa belga, filha do rei Filipe e de Matilde d'Udekem d'Acoz
 Leonor Gonzaga — imperatriz do Sacro Império, esposa de Fernando II
 Leonor de Gonzaga-Nevers — imperatriz do Sacro Império, esposa de Fernando III
 Leonor, Duquesa da Gotlândia — filha da princesa Madalena da Suécia
 Leonor de Navarra — rainha reinante em Navarra, um dos reinos que deu origem a Espanha
 Leonor, Princesa das Astúrias — filha de Filipe VI da Espanha e de Letícia Ortiz
 Leonor de Arbórea — juíza de Arboréa
 Leonor da Bretanha — a Donzela da Bretanha, condessa de Richmond
 Leonor de Castro Melo e Menezes — foi a 4.° duquesa de Gandia
 Leonor de Gusmão — amante do rei Afonso XI de Castela
 Leonor de Médici — duquesa consorte de Mântua e Monferrato, esposa de Vincente I Gonzaga
 Leonor da Normandia — condessa consorte de Flandres como esposa de Balduíno IV da Flandres

Inglaterra 
 Leonor da Aquitânia — rainha consorte, esposa de Henrique II
 Leonor de Castela — infanta de Castela e rainha consorte de Eduardo I
 Leonor de Inglaterra — filha do rei Eduardo I, foi condessa consorte de Bar, como esposa de Henrique III de Bar
 Leonor Neville — condessa de Northumberland
 Leonor da Provença — consorte de Henrique III

Portugal 
 Leonor de Aragão, Rainha de Portugal — casou com o rei Duarte I de Portugal
 Leonor de Avis, Rainha de Portugal — casou com o rei João II de Portugal
 Leonor da Áustria, Rainha de Portugal e de França — casou com o rei Manuel I de Portugal
 Leonor Teles — casou com o rei Fernando I de Portugal e foi regente do reino

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história